У́лица Хаджи Мукана () — название улиц населённых пунктов Казахстана в честь казахского борца Хаджимукана Мунайтпасова.

 '''Улица Хаджи Мукана''' — в городе Алма-Ата
 '''Улица Хаджи Мукана''' — в городе Семей